Орлова, Галина:
 Орлова, Галина Александровна (1928—2021) — белорусская актриса, артистка Национального академического театра имени Янки Купалы.
 Орлова, Галина Андреевна (1913—?) — народный художник РСФСР (1976), представитель московской школы гобелена.
 Орлова, Галина Николаевна (род. 1944) — советская фигуристка.
 Орлова, Галина Петровна (1949—2015) — советская киноактриса.
 Орлова, Галина Сергеевна (1917—?) — депутат Верховного Совета СССР 8 созыва (см.)